Chase Tower – grattacielo di Chicago
Chase Tower – grattacielo di Indianapolis
Chase Tower  – grattacielo di Oklahoma City
Chase Tower – grattacielo di Phoenix
Chase Tower – grattacielo di Rochester
JPMorgan Chase Tower – grattacielo di Dallas
JPMorgan Chase Tower – grattacielo di Houston